De Green Bay Packers (of simpelweg de Packers) is een professioneel American footballteam uit Green Bay, Wisconsin. Ze komen uit in de noorddivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). De Packers zijn opgericht in 1919 en spelen vanaf 1921 mee in de NFL.

Het team heeft het record in handen van de meeste NFL kampioenschapoverwinningen. In totaal werd er 13 keer gewonnen, waarvan 9 overwinningen dateren van voor de Super Bowl periode. Viermaal werd de Super Bowl veroverd, namelijk in 1966, 1967, 1996 en 2010.

De Packers zijn momenteel het enige, non-profit, professionele sport team in de Verenigde Staten. De aandelen zijn in handen van mensen in de maatschappij; niemand ontvangt dividend over zijn aandelen.

Geschiedenis 
De Green Bay Packers zijn opgericht in 1919 en speelden in de eerste twee jaren samen met andere onafhankelijke teams, gedurende enkele wedstrijden. In 1921 werden zij lid van de American Professional Football Association, de voorganger van de NFL. Van 1929 tot 1931 wonnen zij drie keer op een rij de NFL.

Resultaten

Externe link
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Wisconsin